Cepelin je lahko:
 cepelin, zrakoplov
 cepelin, napad v športu

Glej tudi 
 Zeppelin (razločitev)